

Lova -  rock band italiana 
Lova – frazione del comune italiano di Campagna Lupia, in Veneto
 868 Lova – asteroide della fascia principale
 Lago di Lova – lago artificiale situato nel territorio del comune italiano di Borno, in Lomabardia